Cierpięta peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Cierpięta, village du powiat d'Ostrołęka
 Cierpięta, village du powiat de Węgrów 

dans la voïvodie de Poméranie
 Cierpięta, village